La Liga Distrital de Fútbol de Iquitos es una de las principales ligas distritales del Perú y es la máxima competición futbolística de Iquitos y la región de la Selva, en la que participan clubes representando a sus respectivas barriadas. Su jurisdicción comprende a la ciudad de Iquitos. 

Forma parte del Sistema Nacional de la Copa Perú y clasifica a dos equipos para la Etapa Provincial de ese torneo.

Historia 

En 1935 fue fundada la primera Liga de Fútbol en Iquitos donde empezaron a destacar los clubes José Pardo y Sport Loreto que formaron el clásico de la ciudad.

La liga fue reconocida por la Federación Peruana de Fútbol en 1946 y se jugó el primer torneo oficial ese año siendo el primer campeón Sport Dos de Mayo.

Equipos participantes 2023 

 Alfonso Ugarte
 Alianza Iquitos
 Asociación Deportiva CNI
 Celendín
 Chacarita Versalles
 Defensor Morona

 Estudiantil CNI
 Ex Alumnos Agustinos
 PADAH
 Politécnico
 UNAP

Lista  de Campeones

Véase también 

 Copa Perú
 Ligas Departamentales de Fútbol del Perú

Referencias

Enlaces externos 

Iquitos
Iquitos